Рука (ладонь, кулак) — естественная негеральдическая гербовая фигура.

Обилие вариантов положения руки и ладони в геральдике применяются обозначения: “благословляющая”, “указывающая”, “открытая” (повёрнутая ладонью), и “закрытая” (тыльная сторона).

История 
Изображение руки, ладони или сжатого кулака можно найти на петроглифах доисторических эпох каменного века и многих народов. Руки, выточенные из дерева или камня, встречаются в искусстве и религии многих первобытных народов. Археологи находят его на бытовых предметах, украшениях самых разных эпох античности. В средние века эмблема руки применялась чаще всего для определения понятий “защита, оборона”, а также “клятва и верность”.

Рука правосудия — это благословляющая рука, из золота и слоновой кости, расположенная на скипетре королей Франции в церемонии коронации.

Правая рука считалась наиболее благородной, так как левую,  рассматривали, как неблагополучную и нечистую, а, по мнению римлян, она к тому же была рукой воров, ибо её пользовалась богиня Латерна, их покровительница.

Кистям рук в геральдике уделяется большое значение: это “сила и храбрость”. Кисть, повёрнутая ладонью наружу, означает — свободу, повёрнутая тыльной стороной символизирует — жадность, сжатая в кулак ладонь указывает на — презрение к мирским благам.

Блазонирование 
В греческой и итальянской геральдике обозначение руки произошло смешение. В указании правая-левая рука (destrocherio-sinistrocherio), греческое (cheir) обозначает кисть руки, а не руку в целом, что во избежание путаницы часто и предпочитается, как эквивалент руки, правой и левой, в сочетании с указанием на наличие доспехов или рукава, включая их цвет, или если рука обнажена. Еще одну трудность вносит сторона, откуда появляется рука: обычно это правая выходит слева и наоборот, но крайне редко одноименная рука выходит с одноимённой стороны. Рука на гербе может изображаться изолированно, тогда данная рука называется “отсечённая”, но в любом случае требуется определение её положения и прочих особенностей.

Если рука правая, то в геральдике в описании это не отмечается, а в английской геральдике не отмечается левая. Открытая красная рука или ладонь в серебряном поле щита — знак баронства.

На гербовых щитах встречаются и две руки, соединённые рукопожатием или держащие какой-либо предмет (ключ, подкову, оружие и.т.д.). Мотив рукопожатия в основном представлен на говорящих гербах и означает “верность и искреннее дружелюбие”.

Во многих гербах, в различных вариациях, имеется руки или ладони в нашлемниках.

Если виден рукав одежды, то он так и описывается, однако существует мнение, что это указывает на Распятие и относится к телу Христова умирающего на кресте, особенно если рукав имеет сходство с буквой “М”. Однако другим мнениям это характер покроя одежды, который сосуществовал в средние века. Данные фигуры встречаются довольно редко, чаще в английской геральдике, где это называется рукав (maunch).

Эмблема руки в гербовых щитах 
Стран и республик: Карелия, ЦАР, Заир, Барбадос.

Графств и городов: Тирон, Ольстер.

Дворянских родов: Крузенштерны, Молво, Квитницкие, Примо, Алединские, Грибовские, Скворцовы, Ростовцевы, Игнатьевы, Балашевы, Букреевы, Защуки, Ратлеф, Лукьяновы, Нимандер, Хандалеевы, Щавинские, Шуттенбах, Ленеко, Грейги, Пелехины.

Современность 
По мере развития общества эмблема руки начинает символизировать новые понятия: рука сжимающая меч, державу, скипетр — власть; открытая рука — искренность, труд, мастерство, талант; вытянутый указательный палец — указания пути, направление развития.

Во времён революционного движения в Западной Европе, а в России со времени революции 1905-1907 годов понятие рабочей руки, как символ пролетариата стало чрезвычайно популярным и обозначало символ победившего рабочего класса и самого труда.

Произошедшая рабочая революция в Венгрии в 1919 году, то эмблема красного кулака, разбивающего империализм, навязавших народам Европы Версальский договор, появилась на плакатах Венгерской Советской республики и пришлись по душе венгерским рабочим, откуда они перекочевали на монету Советской Венгрии в 10 крон.

В 1920-1930-х годах, напряжённых политической борьбой у разных народов Европы, данная эмблема стала популярной, как знак международной солидарности трудящихся.

С приходом в 1934 году фашизма в Германии, она стала боевым приветствием немецких коммунистов, превратилась почти в интернациональный символ сопротивления фашизма и франкизму интернациональных бригад на фронтах Испании в 1936-1939 годах.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов эмблема кулака создала образ могучей руки рабочего класса, и приобрело значение величественного символа защиты народа.

После войны, эта эмблема использовалась в символике многих социалистических стран Европы и служила напоминанием, как хорошо узнаваемая составная часть в объединении общественных организаций и лиц, преследовавшихся фашистами, товарищества узников концлагерей и ветеранов рабочего и коммунистического движения.

Своеобразие данной эмблемы подтвердила верностью оценки советских геральдистов 1920-х годов, которые утверждали, что эмблема в силу своей особой эмоциональной природы, своей конкретности, в соединении с девизом, является чрезвычайно приспособленной непосредственно в сфере общественно-политических отношений для торжественного гербового  употребления.

Критика 
Некоторые генеалоги считают, что не следовало бы включать в гербы руки, если вводимые элемент, не служит объяснением или обозначением какого-то военного деяния, заслуживающий памяти и всеобщего почитания, то есть если нельзя наглядным способом объяснить деяние.

Галерея

См. также 

 Красная рука Ольстера.

Литература 

 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. Рука. стр. 380-382.  ISBN 978-5-271-10044-4.

 Сост. к.и.н. В.В. Похлёбкин. Словарь международной символики и эмблематики. М. Изд. Междун. Отношения. Изд. 3-е. 2001 г. № 181. Рука. ISNB 5-7133-0869-3.

Части тела в геральдике